Кировгра́д (до 1935 года — Калата́) — город областного подчинения в Свердловской области России.

Название 
Современное название — Кировград — присвоено городу в 21 декабря 1935 года постановлением Президиума ЦИК СССР. Сам большевик Сергей Миронович Киров, в честь которого назван город, никогда здесь не проживал.

Историческое название — Калата — имеет русскую и тюркскую версии происхождения. По версии происхождения из тюркских языков, Кала-ата — «отцовское поселение». По версии происхождения из диалектов русского языка, названию поселения предшествововало наименование реки Калаты (Калатинки) от слов «калатать» — «колотить», «брякать» или «калаторить» — «тараторить». Слово может указывать на характерное журчание, «говор» речушки. После распада СССР историческое название возвращено не было.

История 
Селение Калата на месте будущего города было основано в 1661 (по другим данным в 1663 или 1675 годах). Основание населённого пункта в XVII веке является спорным вопросом. Рапортом по результатам ревизии населения подтверждено существование посёлка Калата в 1808 году. Этот год документально признан городской думой годом основания города.

В 1812 году около реки Калатинки была найдена медная руда.

В середине XIX века в районе Шигирского озера были найдены месторождения рассыпного золота, расположенные под слоем торфа. При вскрытии торфа был найден Шигирский идол. К началу XX века Калатинское месторождение активно разрабатывалось. За 1912 год Калатинский серно-колчеданный рудник добыл 2201,0 тыс. пудов руды.

Калатинский медеплавильный завод 

1 мая 1914 года был пущен Калатинский медеплавильный завод (он входил в состав Акционерного общества Верх-Исетских горных и механических заводов). В сентябре 1915 года завод был соединён двумя железнодорожными линиями: узкоколейной до Нейво-Рудянки и ширококолейной от Калаты до станции Шурала. За 1916 год завод выплавил 2190 тонн черновой меди. В период Первой мировой войны в Калате существовала подпольная ячейка большевиков: 1 мая 1916 года были арестованы 9 участников маёвки. В декабре 1917 года завод был остановлен.

Завод был вновь пущен после завершения активной фазы Гражданской войны на Урале. 5 мая 1922 года Калатинский завод выдал первую рафинированную медь в Советском Союзе. Этот день стал считаться днём рождения советской цветной металлургии. Калатинское месторождение разрабатывалось в предвоенный период, но было исчерпано и в 1941 году поставлено на сухую консервацию, а затем затоплено. В августе 1934 года Калату посетил нарком тяжёлой промышленности СССР Г. К. Орджоникидзе. Он раскритиковал порядки на заводе. В ходе его визита директором завода был назначен А. А. Литвинов.

В 1932 году посёлок Калата получил статус города. 21 декабря 1935 город был переименован в Кировград в честь Сергея Мироновича Кирова (закон от 20 декабря 1935 года). В марте 1941 года получил статус города областного подчинения.

1 февраля 1963 года Совет депутатов трудящихся города Кировград передан в подчинение Свердловскому областному Совету депутатов трудящихся.

География 
Город Кировград — административный центр муниципального образования «Кировградский городской округ» и административно-территориальной единицы город Кировград Горнозаводского управленческого округа. Город расположен на реке Калата (другое название — Калатинка) — левом притоке реки Нейвы), в 73 км к северо-северо-западу от Екатеринбурга (по автодороге — 97 км).

На восточной окраине города находится железнодорожная станция Ежёвая — конечная станция 9-км ветки от станции Шурала линии Екатеринбург — Нижний Тагил.

Население

Предприятия 
Жилые районы расположены преимущественно в северной части Кировграда, в 2-5 км от промышленной зоны, а промышленные предприятия находятся в юго-восточной, более равнинной части города, на левом берегу речки Калатинка:

Производство полиметаллов — АО «Уралэлектромедь»
 Кировградский завод твёрдых сплавов (запущен в 1942 году).
 Кировградский завод промышленных смесей (основан в 1994 году).

Образование, культура, религия, спорт 
 Уральский государственный колледж им. И. И. Ползунова (Кировградский филиал).
 Кировградский техникум ПТС.
 Три общеобразовательных школы.
 Детская музыкальная школа.
 Детская художественная школа.
 Детско-юношеская спортивная школа.
 Храм Владимирской иконы Богоматери.
 Храм Амвросия Оптинского (архитектор Симиненко).
 Горнолыжный комплекс «Гора Ежовая» (в окрестностях).
 Дирекция Висимского заповедника.

Персоналии 
 Венедиктов, Вадим Николаевич (1937—2020) — советский и российский дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР, уроженец города.

Примечания 

 

Города, основанные в XVII веке
Города, названные в честь людей
Объекты, названные в честь Сергея Кирова
Переименованные населённые пункты России
 
Населённые пункты Кировградского городского округа